Lorenzo Pucci (m. 1531) – cardinale italiano
Lorenzo Pucci (XV-XVI secolo) – notabile, committente di Alessandro Allori